Вильдесхаузен:

 Вильдесхаузен — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Вильдесхаузен, Иоганн фон (ок. 1180—1252) — четвёртый генеральный магистр ордена проповедников (доминиканцев).